Малокаховка () — село в Каховском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 3002 человека. Почтовый индекс — 74823. Телефонный код — 5536. Код КОАТУУ — 6523583501.

История 
Во время Гражданской войны, в 1920 г., вокруг Малокаховки располагался Каховский плацдарм.

Местный совет 
74823, Херсонская обл., Каховский р-н, с. Малокаховка, ул. Фрунзе, 45

Примечания

Ссылки 
 Малокаховка на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каховского района